Но́вка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новка — агрогородок в Витебском районе Витебской области.
 Новка — деревня в Долгопольском сельсовете Городокского района Витебской области.
 Новка — деревня в Стодолищенском сельсовете Городокского района Витебской области.

Россия 
 Новка — деревня в Путятинском районе Рязанской области.
 Новка — деревня в Велижском районе Смоленской области.